Italia
 Chiesa dei Santi Giacomo e Filippo – chiesa di Andora
 Chiesa dei Santi Giacomo e Filippo – chiesa di Brescia
 Chiesa dei Santi Giacomo e Filippo – chiesa di Cornaredo
 Chiesa dei Santi Giacomo e Filippo – chiesa di Lavizzara
 Chiesa dei Santi Giacomo e Filippo – chiesa di Pontremoli
 Chiesa dei Santi Giacomo e Filippo – chiesa di Reggio Emilia
 Chiesa dei Santi Giacomo e Filippo – chiesa di Pavia
 Chiesa dei Santi Giacomo e Filippo – chiesa di Sommariva del Bosco

Svizzera
 Chiesa dei Santi Giacomo e Filippo – chiesa di Avegno Gordevio in località Villa
 Chiesa dei Santi Giacomo e Filippo – chiesa di Bellinzona

Pagine correlate 
 Chiesa di San Filippo
 Chiesa di San Giacomo
 Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo
 Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo Apostoli